Kvintil je katerakoli od štirih vrednosti kvantilov, ki delijo urejeno množico slučajnih spremenljivk na pet enakih delov. Torej imamo štiri vrednosti, ki delijo populacijo (štiri kvintile). Kvintile je smiselno računati samo pri večjih populacijah. 

Kvintile označujemo s QU. Tako so oznake za štiri kvintile QU1, QU2, QU3 in QU4
 Prvi kvintil (QU1) je vrednost od katere je 20% vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 80% vrednosti večjih od vrednosti kvintila.
 Drugi kvintil (QU2) je vrednost od katere je 40% vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 60%  večjih od vrednosti kvintila. 
 Tretji kvintil (QU3) je vrednost od katere je 60% vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 40% podatkov večjih od vrednosti kvintila. 
 Četrti kvintil (QU4) je vrednost od katere je 80% vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 20% podatkov večjih.

Glej tudi 
 kvantil

Statistika
Verjetnostne porazdelitve
teorija verjetnosti